Casa blanca signifie « maison blanche » en espagnol. Comme nom, il est le plus souvent écrit en un seul mot, Casablanca, et peut faire référence à :

Géographie 

 Casablanca, la plus grande ville du Maroc.
 Casablanca, une ville du département de Paysandú, en Uruguay.
 Casablanca, une ville du Chili.

Musique 
 Casablanca, une station de montage vidéo numérique fabriquée par la société allemande Macro System.
 Casablanca, une chanson d'Alain Souchon, faisant référence à la ville où il est né.
 Casablanca Records, un label musical

Films 
 Casablanca, un film américain de Michael Curtiz (1942) avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman ;
 , une série télévisée américaine diffusée en 1983.

Astronomie 
 (42776) Casablanca est un astéroïde.

Surnom 
 Rita Casablanca, danseuse classique roumaine, devenue show manager au Crazy Horse Saloon et professeur de danse.

Voir aussi 

  (forme corse de Casablanca)